Challenge Cup 2015/16 steht für:

 Challenge Cup 2015/16 (Frauen), die Volleyball-Saison 2015/16 des Challenge Cups der Frauen
 Challenge Cup 2015/16 (Männer), die Volleyball-Saison 2015/16 des Challenge Cups der Männer